Сумпоса́дское сельское поселение — муниципальное образование в Беломорском районе Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — село Сумский Посад.

География 
Сумпосадское сельское поселение находится на юго-востоке Беломорского района Карелии, в бассейне рек Нюхча и Сума. Граничит с Золотухским сельским поселением Онежского района Архангельской области.

История 
Сумпосадское сельское поселение было образовано 1 ноября 2004 года. 14 апреля 2013 года было упразднено Нюхчинское сельское поселение и село Нюхча вошло в состав Сумпосадского сельского поселения.

В 2014 году в Беломорском районе образованы два новых населённых пункта — деревни Ендогуба и Сумостров, обе включены в состав Сумпосадского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 22 сельских населённых пункта, в том числе 1 из них входит в состав другого:

В 2014 году на территории сельского поселения образованы два новых населённых пункта — деревни Ендогуба и Сумостров.

Ссылки 
 Карелия официальная
 Сумпосадское сельское поселение
 Сумпосадское сельское поселение
 Объекты культурного наследия на территории Сумпосадского сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Беломорского района
Сельские поселения Беломорского района